Seznam zmagovalcev teniškega turnirja Odprto prvenstvo ZDA med moški posamično.

Zmagovalci po letih 

ZDA - moški posamično